{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#c9d7d9"
!colspan="12"|Rotterdam Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" | Daniil Medvedev
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Jannik Sinner
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |5–7, 6–2, 6–2
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rotterdam Open 2023 – Simplu''' a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rotterdam jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Félix Auger-Aliassime a fost campionul en-titre, dar a pierdut în sferturi de finală în fața lui Daniil Medvedev.

Daniil Medvedev a câștigat titlul învingând în finală pe Jannik Sinner cu 5–7, 6–2, 6–2.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023